

Cinema 
 Syn – film sovietico del 1955
 Syn – cortometraggio polacco del 1970
 Syn – film sovietico per la televisione del 1987
 Syn – film russo del 2004

Codici 
 SYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stanton Carleton (Stati Uniti)
 syn – codice ISO 639-3 della lingua senaya

Informatica 
SYN (TCP)  – sistema di sincronizzazione dei pacchetti inviati sul protocollo TCP
 SYN – carattere di controllo del segnale di sincronizzazione

Mitologia 
Syn – divinità della mitologia norrena

Musica 
The Syn – gruppo musicale fondato da Chris Squire, bassista degli Yes
 Syn – soprannome breve di Synyster Gates, chitarrista degli Avenged Sevenfold
Syn – album in studio di Pete Namlook del 1994